Kalocsa steht für:

 Kalocsa, Stadt in Ungarn
 Kleingebiet Kalocsa, frühere Verwaltungseinheit
 Kreis Kalocsa, Ungarn
 Kalocsa (Marskrater)
 Erzbistum Kalocsa-Kecskemét